Ту́грик () — денежная единица Монголии.
1 тугрик равен 100 мунгу. В настоящее время мунгу уже не используется.

Графический знак тугрика — ₮ (прописная буква Т, перечёркнутая двумя тонкими параллельными чёрточками под углом примерно 40 градусов к вертикали).

История 
Постановлением правительства Монгольской Народной Республики от 22 февраля 1925 года о проведении денежной реформы право выпуска национальной валюты, получившей название «тугрик», было предоставлено Монголбанку.

Төгрөг — семантическая калька китайского слова «юань» (букв. «круг», «круглый», «монета»). В современном монгольском языке слово төгрөг редко используется в несвязанном с деньгами смысле за исключением выражения төгрөг сар («полная луна»).

Тугрик был введён в обращение в декабре 1925 года. Денежные знаки были изготовлены в Советском Союзе. Монеты были отчеканены на Монетном дворе в Ленинграде, а банкноты напечатали на Гознаке в Москве.

Тугрик заменил ранее используемые обязательства Министерства финансов — монгольские доллары, а также использовавшиеся в денежном обращении русские и китайские деньги и денежные суррогаты.

Монеты 
Во времена социализма (с 1925 года) в Монголии находились в обращении монеты номиналами в 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 мунгу и 1 тугрик. Было выпущено несколько серий:
 1925 (1-5 мунгу — медь, 10-20 мунгу — серебро 0.500, 1 тугрик — серебро 0.900)
 1937 (1-5 мунгу — алюминиевая бронза, 10-20 мунгу — медно-никелевый сплав)
 1945 (металлы — как предыдущая серия, но впервые вместо монгольского письма используется кириллица)
 1959 (алюминий; монеты 1-5 мунгу — с отверстием)
 1970, 1977, 1980, 1981 (1-5 мунгу — алюминий, 10-50 — медно-никелевый сплав). Прежние монеты были изъяты из обращения.
Кроме того, с 1971 по 1988 гг. было выпущено несколько разновидностей ходовых юбилейных монет номиналом в 1 тугрик.
 1994 (20 и 50 тугриков — алюминий, 100 и 200 — медно-никелевый сплав)
 2001 (500 тугриков — медно-никелевый сплав).

В настоящее время формально в обращении находятся монеты номиналами в 20, 50, 100, 200 и 500 тугриков, однако фактически в обращении остались только банкноты.

Монеты 1925 года

Монеты 1937 года

Монеты 1945 года

Монеты 1959 года

Монеты 1970—1981 годов

Юбилейные монеты

Банкноты

Банкноты, вышедшие из обращения

Банкноты образца 1993—2014 годов 
Банкноты номиналом 10, 20, 50 мунгу в настоящее время изъяты из обращения, при наличных расчётах на территории Монголии используются только банкноты номиналом от 1 до 20 000 тугриков..

На банкнотах, выпущенных в 1993 году, отсутствует обозначение года выпуска.

Режим валютного курса

См. также 
 Монгольский доллар
 Банк Монголии

Примечания

Ссылки 
 Монеты Монголии (с 1925 г.) на сайте Numista

Тугрик
Деньги Монголии
Азиатские валюты